Адамчик (  [aˈdamt͡ʂɨk] ) — польське прізвище.  Відомі носії:

 Адам Адамчик (нар. 1950), польський дзюдоїст
 Александр Адамчик — польський актор
 Алоїз Адамчик (1895—1940) — польський політичний діяч
 Анджей Адамчик (нар. 1959), польський політик
 Богдан Адамчик (нар. 1935), польський футболіст
 Даріус Адамчик (нар. 1965/66), американський бізнесмен, генеральний директор Honeywell
 Едвард Адамчик (1921–1993), польський спортсмен
 Губерт Адамчик, польський футболіст
 Кароліна Адамчик (нар. 1975), польська актриса
 Кшиштоф Адамчик (нар. 1956), польський футболіст
 Марженна Адамчик (нар. 1956), польська перекладачка, дипломат
 Метт Адамчик (нар. 1978), американський бізнесмен і політик
 Мирослав Адамчик (нар. 1962), польський єпископ і ватиканський дипломат
 Патрик Адамчик (нар. 1994), польський легкоатлет
 Пьотр Адамчик (нар. 1972), польський актор
 Роман Адамчик (1925–1988), польський футболіст
 В'ячеслав Адамчик (нар. 1933), білоруський журналіст, письменник, драматург і сценарист.
 Вальдемар Адамчик (нар. 1969), польський футболіст
 Зигмунт Адамчик (1923–1985), польський футболіст

Дивіться також

Посилання 

Польські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем